В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Classic 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (переможниця)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Бетті Стеве (чвертьфінал)

 Розмарі Казалс (2-ге коло)
 Діанне Фромгольтц (фінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Classic